Rywalizacja indywidualna w szabli mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 została rozegrana w dniach 12–13 sierpnia. Wystartowało 60 zawodników z 24 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w ośmiu grupach. Z każdej z grupy trzech najlepszych zawodników awansowało do drugiej rundy. W rundzie drugiej rywalizowano w czterech grupach. Z każdej grupy czterech najlepszych zawodników awansowało do półfinału. W półfinałach czterech najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do finału.
W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodnika do dalszej rundy. Każdy z pojedynków rozgrywano do pięciu trafień.

Runda 1 
 Grupa 1

 Grupa 2

 Grupa 3

 Grupa 4

 Grupa 5

 Grupa 6

 Grupa 7

 Grupa 8

Runda 2 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Półfinał 
Grupa 1

Grupa 2

Finał

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948